Това са резултатите от третия сезон на танцувалното реалити „Dancing Stars“ по Нова телевизия.

Резултат

Средно 

Български реалити предавания
Предавания на Нова телевизия